WAVA-mästerskapen 2022 i volleyboll för damer spelades 15-24 november 2019 i Palace Stadium, Al Hussein ungdomsstadskomplex, Amman, Jordanien. Det var den första upplaga av WAVA-mästerskapen. Tio landslag från WAVA:s medlemsförbund deltog. Libanon vann mästerskapet genom att besegra Jordanien i finalen.

Format
Tävlingen genomfördes i två steg. I det första delades alla lagen in i två grupper om fem lag i varje. De fyra bästa i varje grupp gick vidare till cupspel som avgjorde lagens placering. I cupspelet seedades lagen så att ettan i den ena gruppen mötte fyran i den andra gruppen, medan tvåan mötte trean i den andra gruppen.

Resultat

Seriespel

Grupp A

Matcher

Tabell

Grupp B

Matcher

Tabell

Slutspel

Match om niondeplats

Spel om plats 1-8

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Spel om plats 5-8

Matcher om plats 5-8

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutplaceringar

Referenser

Internationella volleybolltävlingar i Asien och Oceanien
Internationella volleybolltävlingar i Jordanien
2022 i Jordanien
Amman
Volleybollsäsongen 2022/2023